Tscharner steht für:
 Tscharner (Patrizierfamilie), Schweizer Patrizierfamilie

Tscharner ist der Familienname folgender Personen:
 Beat Friedrich von Tscharner (1791–1854), Schweizer Physiker
 Benedikt von Tscharner (1937–2019), Schweizer Diplomat und Publizist
 Eduard Horst von Tscharner (1901–1962), Schweizer Ostasienwissenschaftler
 Elisabeth de Meuron-von Tscharner (1882–1980), Schweizer Stadtoriginal in Bern, siehe Elisabeth de Meuron

 Karl Emanuel Tscharner (1791–1873), Schweizer Bildhauer
 Ludwig S. von Tscharner (1879–1917), Schweizer Jurist und Historiker
 Niklaus Emanuel Tscharner (1727–1794), Schweizer Ökonom und Magistrat
 Vincenz Bernhard Tscharner (1728–1778), Schweizer Historiker und Literat